Selymes ist der Familienname folgender Personen:

 Judit Selymes (* 1940), ungarisch-US-amerikanische Theaterregisseurin, Dichterin und Schriftstellerin
 Nicolae Miklos Selymes (* 1940), rumänischer Fußballspieler
 Tibor Selymes (* 1970), rumänischer Fußballspieler, -funktionär und -trainer